Hollænder kan have flere betydninger:

 En betegnelse for en indbygger i Holland (Nederlandene) eller i provinsen Holland, se hollændere
 Hollænder (papirfremstilling) − en maskine opfundet i Holland i 1600-tallet til sønderdeling af klude ved papirfabrikation.
 Hollændére' − at hollændére eller hollandére er at hæfte en bog i et simpelt omslag, at indlægge en bogblok i et midlertidigt, simpelt kartonbind, kartonnagebind''
 Toppede Hollændere − en hønserace
 Hollænderi − et herregårdsmejeri tidligere forpagtet til en "hollænder", idet man anså Holland for et foregangsland
 Den flyvende hollænder − et spøgelsesskib (se flere betydninger)

Note